Summerskill est un patronyme porté notamment par :
 
 Edith Summerskill (1901-1980), médecin, féministe, écrivain et femme politique anglaise, 
  (1925-1990), écrivain, professeur et entrepreneur américain,
  (1917-2008), écrivain, femme politique et entrepreneuse américain,
  (1931-), femme politique anglaise.

Patronyme anglais